Der Name Gruza steht für:

 Ewa Gruza (* 1961), polnische Juristin, Mitglied des Staatsgerichtshofs
 Jerzy Gruza (1932–2020), polnischer Regisseur und Drehbuchautor